Tiko steht für:

 Tiko (Fußballspieler) (Roberto Martínez Rípodas; * 1976), spanischer Fußballspieler
 Tiko (Kamerun), Stadt im Verwaltungsbezirk Fako
 Tiefkühlkost

Siehe auch:
 Tico